Госплодопитомник — топоним:

 Госплодопитомник — посёлок, Благодарненский район, Ставропольский край
 Госплодопитомник — посёлок, Новониколаевский район, Волгоградская область